Diéma (commune), commune in Mali
 Diéma (cercle), cercle in Mali